Никола́й Рахма́нов:
 Рахманов, Николай Михайлович (1746—1793) — русский военачальник, генерал-поручик, герой русско-турецкой войны 1768—1772 годов.